Bampton steht für:
 Bampton (Cumbria), eine Gemeinde in Cumbria, England
 Bampton (Devon), eine Gemeinde in der Grafschaft Devon (England), England
 Bampton (Oxfordshire), eine Gemeinde in der Grafschaft Oxfordshire, England

Bampton ist der Familienname folgender Personen:

 John Bampton (~1690–1751), englischer Geistlicher
 Rose Bampton (1907–2007), US-amerikanische Sängerin (Sopran)